Aleja Tysiąclecia – popularna nazwa ulic w Polsce;

 Aleja Tysiąclecia w Warszawie
 Aleja Tysiąclecia w Lublinie